Судебная система Словении является одной из трёх ветвей власти в стране, которая действует самостоятельно и независимо от двух других (законодательной и исполнительной).

Принципы 
Судебная система Словении руководствуется следующими основополагающими принципами:
 принцип независимости (подчинение только Конституции и закону)
 принцип избирательности (назначаются судьи только по предложению Судебного совета Государственным собранием)
 принцип устойчивости (судья исполняет свои обязанности только до выхода на пенсию)
 принцип иммунитета (никто из участников процесса не может быть привлечён к ответственности за мнение, высказанное при принятии решения в суде; это может сделать только Государственное собрание)
 принцип несовместимости (судья не может работать в других государственных органах)
 принцип гласности (работа судов должна быть общедоступной, слушания должны быть открытыми, решения объявляются публично)
 принцип демократичности (выражается в принципах избирательности и гласности, а также правах граждан участвовать в процессе как судьи и присяжные)
 принцип инстанций (необходимо не менее двух уровней судов)

Судьи 
Кандидатуры судей предлагаются Судебным советом Словении, сами судьи назначаются Государственным собранием Словении и получают постоянный мандат. Все судьи должны иметь высшее юридическое образование, пройти краткосрочный период адвокатской или судебной практики и затем сдать специальный государственный экзамен. Они выбираются не из практикующих юристов, а проходят предварительное обучение.

Система судов 
Судебная система делится на три инстанции. Суды первой инстанции — это обычные суды, которые делятся на гражданские и уголовные суды, занимающиеся делами различной важности. Есть 44 краевых суда (рассматривают гражданские дела  и малые уголовные дела) и 11 окружных судов (окружные суды по всем другим делам). Существуют также специальные суды безопасности труда, суды общественной безопасности и административные суды.

Суды второй инстанции — четыре апелляционных суда, расположенные в городах Целе, Копер, Любляна и Марибор, и ещё один апелляционный суд по трудовой и социальной безопасности в Любляне. Они рассматривают обжалования решений судов первой инстанции, опираясь на положения закона и факты.

Верховный суд Словении является судом третьей, высшей инстанции, который рассматривает апелляции судов второй инстанции и руководствуется только положениями закона.

Конституционный суд Словении отделён от регулярной судебной системы.

Литература 
 Pravosodni sistem. Mag. Gorazd Kobler. Upravna akademija, 2003

Право Словении
Правительство Словении
Судебная система